Карьерное — топоним:

Россия 
 Карьерное — водохранилище в Чечне.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Карьерное — посёлок в Сакском районе.
 Карьерное — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Карьерное — посёлок в Великоалександровском районе Херсонской области.